Marmagne  es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Cher en la región de Centro.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Localidades de Cher